Alternatieve naam voor een stripboekhandel
De Stripspeciaalzaak, Belgische organisatie